Würzburger Straße 5 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Würzburger Straße 5 (Bad Kissingen), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Alter Schlachthof (Walldürn), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg